Ават — топоним:

Китай 
 Ават — уезд в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Казахстан 
 Ават — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Ават — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Ават — село в Уйгурском районе Алматинской области.

Фамилия 
 Ават, Дуду (род. 1977) — израильский футболист